Pavel Stránský může být:

 Pavel Stránský ze Záp – český exulantský spisovatel
 Pavel Stránský (herec) – český herec, představitel dětských rolí
 Pavel Stránský (spisovatel) – český spisovatel a překladatel židovského původu
 Pavel Benedikt Stránský (* 1978) – český starokatolický biskup